Хо́сбю, также Хо́сби () — деревня в волости Ляэне-Нигула уезда Ляэнемаа, Эстония.  

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Ноароотси.

География 
Расположена на западе Эстонии, на полуострове Ноароотси, в 10 километрах к северу от уездного центра — города Хаапсалу. Расстояние до волостного центра — посёлка Таэбла — 16,5 километров. Высота над уровнем моря — 5 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 15 человек, все — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2020 года в деревне проживали 26 человек: 14 женщин и 12 мужчин; детей в возрасте до 14 лет включительно — 5, 17 человек трудоспособного возраста (15–64 года) и 4 человека пенсионного возраста (65 лет и старше).

Численность населения деревни Хосбю:

История 
В письменных источниках примерно 1540 года упоминается Hoszbwͤ, 1565 года — Hoeszby, Hoyszby, 1615 года — Hössby.

В источнике 1596 года говорится, что половина пахотных земель в деревне принадлежала церкви святой Екатерины (пасторату Ноароотси) в соседней деревне Кудани (в настоящее время церковь находится в границах деревни Хосбю).

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1880 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, деревня обозначена как Хосбю.

Одноимённая, более молодая деревня в том же уезде, официально созданная в начале 1920-х годов, есть на острове Вормси.

Согласно историческому административному делению, деревня относилась к приходу Ноароотси, издревле заселенном балтийскими шведами, основная часть которых прибыла из Финляндии (в 1934 году удельный вес шведов в общей численности населения прихода составлял 67 %). В годы Северной войны в Ноароотси разразилась эпидемия чумы, в результате которой число жителей прихода уменьшилось на 2/3; некоторые деревни полностью вымерли. Опустевшие деревни стали заселяться материковыми эстонцами, и с этого времени началась эстонизация региона. Однако, шведские школы работали здесь ещё до 1943 года. В 1943–1944 годах большая часть местных шведов эмигрировала в Швецию. Изучение шведского языка в Ноароотси возобновилось в 1989 году, во времена Поющей революции. Тогда же в волости стала возрождаться шведская культура, а у потомков живших здесь шведов появилась возможность вернуться в родные места.

В 1977–1997 годах Хосбю была частью деревни Пюркси.

Достопримечательности 
Памятники культуры:
 Ноароотсиская церковь святой Екатерины. Первые сведения относятся к 1500 году, однако более старое сакральное здание было здесь гораздо раньше, вероятно, в XIII–XIV веке. Пострадавшую в Ливонскую войну церковь восстановили в XVII веке в стиле неоготики, к этому же времени относится и её башня;
 памятник Освободительной войне. Открыт в 1935 году, взорван в 1948 году, восстановлен в 1990 году;
 старое кладбище Хосбю. Точное время создания неизвестно. На кладбище много каменных крестов, самый старый «солнечный крест» датируется 1827 годом. В середине кладбища стоит большой каменный крест, с одной стороны которого нанесена цитата на эстонском языке из Библии и цифра ‘1854’, с другой — цитата на шведском языке. Захоронения не производятся с 1976 года.

Происхождение топонима 
Конечная часть топонима by на шведском языке означает «деревня». Начальная часть названия этой деревни привела исследователей XIX века в замешательство. Позднейшие исследователи, в частности языковед Эдвин Лагман (Edvin Lagman), видят в ней заимствование из немецкого языка: hov — «мыза», так же, как и в случае деревни на острове Вормси; только в данном случае имеется в виду не рыцарская, а церковная мыза.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэнемаа
Ляэне-Нигула